MSH steht für:
 Media-Saturn Holding
 MSH Medical School Hamburg, eine private Hochschule
 Melanozyten-stimulierendes Hormon
 Mehrspartenhauseinführung

MSH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Mansfeld-Südharz

msh steht für:
 Masikoro (ISO-639-3-Code), Varietät von Malagasy (Sprache), einer der Amtssprachen auf Madagaskar

Abkürzung